Adrian Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Adrian Township (Kansas)
 Adrian Township (Michigan)
 Adrian Township (Minnesota)
 Adrian Township (North Dakota)
 Adrian Township (South Dakota)